Oltina se poate referi la:
 Oltina, Călărași, Muntenia
 Oltina, Constanța, reședința comunei cu același nume (), Dobrogea
 Satu Nou (Oltina), Constanța
 Lacul Oltina, arie de protecție specială avifaunistică

Toponime românești